Пуэрто-Сантандер () — название населённых пунктов в Колумбии:

 Пуэрто-Сантандер — посёлок и муниципалитет в составе департамента Амасонас.
 Пуэрто-Сантандер — город и муниципалитет в составе департамента Северный Сантандер.